Malpighiodes är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Malpighiodes ingår i familjen Malpighiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Malpighiodes